Filz bezeichnet:
 Filz, Vliesstoff
 Filz, Bezeichnung für Regenmoore (Hochmoore) im oberdeutschen Sprachraum; auch in zusammengesetzten Namen
 Filz oder Fussel, aus Garnen von Geweben oder Gewirken gelöste Fasern
 Filzhut, Kopfbedeckung
 Bierfilz, Unterleger für Trinkgläser und -krüge
 Filzbrett, Reibebrett mit Filzauflage, ein Handwerkzeug zum Glätten von Verputz und Estrich
 Filz, österreichisch für ungeschmolzenes Schweinebauchfett
 Filz, umgangssprachlich für Geizkragen
 Filz, kurz für Filzokratie, siehe Vetternwirtschaft

Filz heißen folgende geographischen Objekte:
 Filz (Eifel), Ortsgemeinde im Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Filz (Gemeinde Eugendorf), Ort bei Eugendorf, Salzburger Land

Filz ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Filz (1777–1854), deutsch-österreichischer Geschichtsforscher und Prior
 Richard Filz (* 1967), österreichischer Komponist, Musiker, Schlagzeuger, Musiklehrer und Autor
 Walter Filz (* 1959), deutscher Autor und Journalist

Filz, Weiteres:
 Filz. Gedanken über das neueste Deutschland, Buch von Stefan Heym, 1992

Siehe auch:
 Filc
 Fils
 Filtz
 Filzen
 Vils
 Vilz – ähnliche Aussprache oder Schreibung